Bertil Unger kan syfta på:

* Bertil Unger (1902–1955), svensk jurist och ämbetsman
 Bertil Unger (1920–1990), svensk journalist och dansare